Дітер Болен — німецький співак, музикант, відомий як учасник диско-дуету Modern Talking.
 Чарльз Болен — американський дипломат.

 Болен (Хабаровський край) — село в Сонячному районі Хабаровського краю.